Tonelli ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Tonelli (um 1763–1846), italienische Porträtmalerin
 Annalena Tonelli (1943–2003), italienische Entwicklungshelferin
 Bob Tonelli (1929–1986), italienischer Schauspieler
 Gilles Tonelli (* 1957), monegassischer Staatsmann 
 Guido Tonelli (* 1950), italienischer Physiker
 John Tonelli (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler
 Leonida Tonelli (1885–1946), italienischer Mathematiker
 Lorenzo Tonelli (* 1990), italienischer Fußballspieler
 Mark Tonelli (* 1957), australischer Schwimmer

Siehe auch:
 Tonelli (Film), ein deutscher Spielfilm von Viktor Tourjansky